Dit is een lijst van planetoïden 6901-7000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6901) Roybishop || 1989 PA || 2 augustus 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6902) Hideoasada || 1989 US3 || 26 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (6903) - || 1989 XM || 2 december 1989 || Y. Oshima
|-
| (6904) McGill || 1990 QW1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (6905) Miyazaki || 1990 TW || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6906) - || 1990 WC || 19 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (6907) - || 1990 WE || 19 november 1990 || R. H. McNaught
|-
| (6908) Kunimoto || 1990 WB3 || 24 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6909) Levison || 1991 BY2 || 19 januari 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6910) Ikeguchi || 1991 FJ || 17 maart 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (6911) Nancygreen || 1991 GN || 10 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (6912) Grimm || 1991 GQ2 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (6913) Yukawa || 1991 UT3 || 31 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6914) Becquerel || 1992 GZ || 3 april 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy, H. E. Holt
|-
| (6915) - || 1992 HH || 30 april 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6916) Lewispearce || 1992 OJ || 27 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (6917) - || 1993 FR2 || 29 maart 1993 || S. Otomo
|-
| (6918) Manaslu || 1993 FV3 || 20 maart 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (6919) Tomonaga || 1993 HP || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6920) Esaki || 1993 JE || 14 mei 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6921) Janejacobs || 1993 JJ || 14 mei 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6922) Yasushi || 1993 KY1 || 27 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (6923) Borzacchini || 1993 SD || 16 september 1993 || Stroncone
|-
| (6924) Fukui || 1993 TP || 8 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6925) Susumu || 1993 UW2 || 24 oktober 1993 || T. Seki
|-
| (6926) - || 1994 RO11 || 1 september 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6927) Tonegawa || 1994 TE1 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6928) Lanna || 1994 TM3 || 11 oktober 1994 || M. Tichý
|-
| (6929) Misto || 1994 UE || 31 oktober 1994 || V. S. Casulli
|-
| (6930) - || 1994 VJ3 || 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6931) Kenzaburo || 1994 VP6 || 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6932) Tanigawadake || 1994 YK || 24 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6933) Azumayasan || 1994 YW || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6934) - || 1994 YN2 || 25 december 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6935) Morisot || 4524 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6936) Cassatt || 6573 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6937) Valadon || 1010 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6938) Soniaterk || 5140 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6939) Lestone || 1952 SW1 || 22 september 1952 || L. E. Cunningham
|-
| (6940) - || 1972 HL1 || 19 april 1972 || C. Torres
|-
| (6941) Dalgarno || 1976 YA || 16 december 1976 || Harvard Observatory
|-
| (6942) Yurigulyaev || 1976 YB2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (6943) - || 1978 VR4 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6944) - || 1979 MR3 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6945) Dahlgren || 1980 FZ3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (6946) - || 1980 RX1 || 15 september 1980 || H. Debehogne, L. Houziaux
|-
| (6947) - || 1981 ET8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6948) - || 1981 ET22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6949) - || 1982 RZ || 11 september 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (6950) Simonek || 1982 YQ || 22 december 1982 || F. Dossin
|-
| (6951) - || 1985 DW1 || 16 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (6952) Niccolò || 1986 JT || 4 mei 1986 || E. Bowell
|-
| (6953) Davepierce || 1986 PC1 || 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (6954) Potemkin || 1987 RB6 || 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6955) Ekaterina || 1987 SP15 || 25 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6956) Holbach || 1988 CX3 || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6957) - || 1988 HA || 16 april 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6958) - || 1988 TX1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6959) Mikkelkocha || 1988 VD1 || 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (6960) - || 1989 AL5 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (6961) Ashitaka || 1989 KA || 26 mei 1989 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (6962) Summerscience || 1990 OT || 22 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (6963) - || 1990 OQ3 || 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6964) Kunihiko || 1990 TL1 || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6965) Niyodogawa || 1990 VS2 || 11 november 1990 || T. Seki
|-
| (6966) Vietoris || 1991 RD5 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (6967) - || 1991 VJ3 || 11 november 1991 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (6968) - || 1991 VX3 || 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6969) Santaro || 1991 VF5 || 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (6970) Saigusa || 1992 AL1 || 10 januari 1992 || S. Otomo
|-
| (6971) Omogokei || 1992 CT || 8 februari 1992 || T. Seki
|-
| (6972) Helvetius || 1992 GY3 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (6973) - || 1992 HK || 27 april 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6974) - || 1992 MC || 27 juni 1992 || H. E. Holt
|-
| (6975) Hiroaki || 1992 QM || 25 augustus 1992 || S. Otomo
|-
| (6976) Kanatsu || 1993 KD2 || 23 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (6977) Jaucourt || 1993 OZ4 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (6978) Hironaka || 1993 RD || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6979) Shigefumi || 1993 RH || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6980) Kyusakamoto || 1993 SV1 || 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6981) Chirman || 1993 TK2 || 15 oktober 1993 || Bassano Bresciano
|-
| (6982) - || 1993 UA3 || 16 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (6983) Komatsusakyo || 1993 YC || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6984) Lewiscarroll || 1994 AO || 4 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (6985) - || 1994 UF2 || 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6986) Asamayama || 1994 WE || 24 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6987) Onioshidashi || 1994 WZ || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6988) - || 1994 WE3 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6989) Hoshinosato || 1994 XH1 || 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6990) Toya || 1994 XU4 || 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6991) Chichibu || 1995 AX || 6 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (6992) Minano-machi || 1995 BT1 || 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (6993) - || 1995 BJ4 || 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6994) - || 1995 BV4 || 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6995) Minoyama || 1996 BZ1 || 24 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (6996) Alvensleben || 2222 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6997) Laomedon || 3104 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6998) Tithonus || 3108 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6999) Meitner || 4379 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7000) Curie || 1939 VD || 6 november 1939 || F. Rigaux|}

Planetoïdenlijsten